Фортуна ліга 2014—2015 — 22-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словаччини. Кожна з 12 команд зіграла 33 матчі (у три кола). Титул чемпіона вперше здобув Тренчин.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Кошице не отримав ліцензію на сезон 2015/16.

Позначення:

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Фортуна Ліга на soccerway 

2014—2015
Словаччина
Словаччина
2014 у словацькому спорті
2015 у словацькому спорті